Jméno a příjmení Allen nosí více osobností:
 Alfie Allen (*1986) – britský filmový a seriálový herec
 Andrew Allen (* 1955) – americký kosmonaut
 Arthur Leigh Allen (1933–1992) – americký zločinec
 Daevid Allen (1938–2015) – australský hudebník
 David Allen (* 1945) – teoretik managementu
 Dwayne Allen (*1990) – hráč amerického fotbalu
 Elizabeth Anne Allen (*1970) – americká herečka
 Folbert van Alten-Allen (1635–1715) – nizozemský malíř vedut a grafik
 Frances E. Allenová (1932–2020) – americká informatička
 Garth Allen, vlastním jménem Donald A. Bradley (1925–1974) – americký astrolog a publicista
 Isabelle Allen (* 2002) – britská dětská filmová herečka
 James Van Allen (1914–2006) – americký vědec, astronom
 Joe Allen – více osob
 Joel Asaph Allen (1838–1921) – americký zoolog
 Joseph Allen (* 1937) – americký astronaut
 Jules T. Allen (* 1947) – americký fotograf
 Lily Allen (* 1985) – anglická zpěvačka a skladatelka
 Keegan Allen (* 1989) – americký herec
 Mark Allen (*1986) – britský profesionální hráč snookeru
 Mark Allen (triatlonista) (*1958) – americký triatlonista
 Marshall Allen (*1924) – americký jazzový saxofonista
 Patrick Allen (politik) (* 1951) – jamajský guvernér
 Paul Allen (1953–2018) – americký podnikatel
 Richard Allen (1902–1969) – indický pozemní hokejista
 Rick Allen (* 1961) – anglický bubeník
 Rick Allen (klávesista) (* 1946) – americký klávesista
 Steve Allen (1921–2000) – americký komik, herec, spisovatel, hudebník a hudební skladatel
 Tim Allen (* 1953) – americký herec
 Timothy Allen (* 1971) – anglický fotoreportér
 Verden Allen (* 1944) – britský varhaník a rocker
 Woody Allen vlastním jménem Allen Stewart Konigsberg (* 1935), americký herec, režisér, scenárista a spisovatel

křestní jméno
 Allen (jméno)

jiný význam
 Allen (hrabství Kildare) – obec v irském hrabství Kildare
 Allen (Texas) – město v Texasu
 Lough Allen () – jezero na řece Shannon na severu centrální části Irské republiky v provincii Connacht
 Allen County – název čtyř okresů ve Spojených státech amerických
 Allen County (Indiana) – okres státu Indiana
 Allen County (Kansas) – okres státu Kansas
 Allen County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Allen County (Ohio) – okres státu Ohio
 allen – jiný název pro uhlovodík propadien, nejjednodušší dien
 Allen Manufacturing Company – původně nástrojařská firma v USA, obchodní značka nyní vlastněná Apex Tool Group
 Allen klíč – šroubovací nástroj podle firmy Allen Manufacturing Company v USA, americké označení pro inbus

Rozcestníky - příjmení